Geser (eiland), eiland in de Molukken
 Geser-Gorom, taal die op dit eiland wordt gesproken

 Gesar of Geser, Tibetaans koning; zie Epos van koning Gesar

 personage in de roman Notsjnoj dozor van Sergej Loekjanenko
 personage in de film Night Watch (2004) naar bovenstaande roman